La AFL - Division Ladies 2013 è la 14ª edizione del campionato di football americano femminile di primo livello, organizzato dalla AFBÖ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

XIV Ladies Bowl

Verdetti 
   Campionesse dell'Austria 2013

Voci correlate 
Campionato austriaco di football americano
Austrian Football League 2013
AFL - Division I 2013
AFL - Division II 2013
AFL - Division III 2013

Collegamenti esterni 
 

 2013